Ashman ist der Familienname folgender Personen:

Dave Ashman (1934–1984), US-amerikanischer Gewichtheber
Howard Ashman (1950–1991), US-amerikanischer Schauspielautor und Produzent

Siehe auch:
Aschmann